Ian Lancaster Fleming, escriptor britànic
 Ian Fleming (químic), químic orgànic